Петър Климентов Шапкарев е български учен икономист, математик, председател на Македонския научен институт.

Биография 
Петър Шапкарев е роден в 1908 година в София, в известния български охридски род Шапкареви - син е на учителя и революционер Климент Шапкарев, внук на видния български етнограф и фолклорист Кузман Шапкарев и брат на историка Иван Шапкарев. В 1934 година завършва математика в Софийския университет. Започва да се занимава със статистика и икономическо моделиране и специализирав тези области в Берлин през 1937 и в Москва през 1961 година. Между 1935 и 1940 година работи в Главна дирекция на статистиката, след това е шеф на общинската статистическа служба в София до 1943 година. Ръководи отделение (1943-1944) и отдел (1945-1947) в Стопанската камара, плановик в Държавна планова комисия (1948-1956).

От 1956 до 1976 година преподава във Висшия икономически институт в София, а между 1956 и 1958 - във Висшия финансов стопански институт в Свищов. В 1966 година става професор, а в 1982 – доктор на икономическите науки.

В 1962 година създава и ръководи до 1976 година Икономико-математическа лаборатория в Икономическия институт при Българската академия на науките.

Шапкарев развива и активна дейност в полза на македонските българи. Член е на студентското дружество „Вардар“ (1920-1934) и негов секретар (1928-1929).
През януари 1990 година става заместник-председател на Съюза на македонските културно-просветни дружества в България (днес ВМРО - Българско национално движение). При възстановянето на Македонския научен институт в 1990 е избран за негов председател и става главен редактор на неговия орган списанието „Македонски преглед“.

Баща е на скулптора Михаил Шапкарев (1941-2007).

Трудове 
 Отрасловата структура в междуотрасловите връзки на промишлеността в НР България (1965);
 Статистико-икономически етюди върху народното стопанство на НР България (1982);
 Производственият ритъм в народното стопанство на НР България (1983).
 Устав на македонското студентско дружество „Вардар“ при Софийския университет, Македонски преглед, 1992, кн.3, стр.132-136.

Родословие

Бележки 

Български математици
Български икономисти
Преподаватели в УНСС
Български учени от Македония
Членове на Македонския научен институт
Председатели на Македонския научен институт
Дейци на Македонското студентско дружество „Вардар“
Възпитаници на Софийския университет
Български статистици
Родени в София
Починали в София
Български общественици от Македония
Дейци на ВМРО-СМД и ВМРО-БНД
Петър
По произход от Охрид